Jacob Jacobsen eller Jakob Jakobsen er navnet på flere personer:

 Jacob Jacobsen (forfatter) (1856-1901) – dansk forfatter og journalist
 Jakob Jakobsen (filolog) (1864-1918) – færøsk nordisk filolog (også Jákup Jakobsen)
 Jacob Jacobsen (skuespiller) (1865-1955) – dansk skuespiller og teaterdirektør (Jacob Jørgen Jacobsen)
 J.P. Jacobsen (historiker) (1869-1918) – dansk historiker
 Jacob Jacobsen (landmand) (1871-1927) – dansk gårdejer
 Jakob Jakobsen (sagfører) (1882-1975) – dansk overretssagfører
 Jacob Jacobsen (embedsmand) (1890-1961) – dansk sekretær, cand. polit.
 Jakob Jakobsen (læge) (1905-1968) – dansk amtslæge
 Jakob Jakobsen (billedkunstner) (født 1965) – dansk billedkunstner og aktivist
 Jacob Jacobsen (politiker) (1816-1893) – en dansk godsejer og politiker
Desuden:
 Jacob Kristian Jacobsen (1780-1852) – dansk læge
 J.C. Jacobsen (1811-1887) – dansk brygger, Carlsbergs grundlægger (Jacob Christian Jacobsen)